Cimon steht für:
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Chiomonte in der Provinz Turin, Italien
 Kimon, athenischer Politiker und Feldherr
 eine italienische Bezeichnung für Gipfel, z. B. Cimon del Froppa, Cimon del Latemar oder Cimon della Pala
 Cimon (Roboter); ein "fliegendes Gehirn", eine Art Roboter, der bei der ESA-Mission Horizons von Alexander Gerst auf der ISS zum Einsatz kommen soll